«Азовсталь» — название объектов в городе Мариуполь, Украина:
 «Азовсталь» — металлургический комбинат.
 Азовсталь — бывшая железнодорожная станция.
 «Азовсталь» — название футбольного клуба «Мариуполь» в 1960—1966 годах.